Le mot "Blur" peut désigner :

 Blur, un groupe de Britpop anglais
 Blur, leur 
 Blur, un jeu de course automobile développé par Bizarre Creations sorti le  sur Xbox 360, PlayStation 3 et Windows.
 Blur, désigne le flou visible sur une photographie ou dans une animation.
 Blur, le nuage de l'arteplage d'Yverdon-les-bains lors de l'exposition nationale suisse de 2002